25 steht für:
 die natürliche Zahl 25, siehe Fünfundzwanzig
 25, ein Jahr im 1. Jahrhundert
 25 (Album), Musikalbum der britischen Sängerin Adele
 Learjet 25, amerikanisches Geschäftsreiseflugzeug
 NGC 25, Galaxie im Sternbild Phönix